Kasakowo  () ist ein russischer Ortsname:
 Kasakowo (Archangelsk, Wilegodski), Dorf im Wilegodski rajon, Oblast Archangelsk
 Kasakowo (Archangelsk, Kargopolsk), Dorf im Kargopolski rajon, Oblast Archangelsk
 Kasakowo (Iwanowo), Dorf in der  Oblast Iwanowo
 Kasakowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kasakowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Gerschwillauken, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Kasakowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Kasakowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kasakowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Kasakowo (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Kasakowo (Nischni Nowgorod, Arsamas), Dorf im Rajon Arsamas, Oblast Nischni Nowgorod
 Kasakowo (Nischni Nowgorod, Watscha), Dorf im Rajon Watscha, Oblast Nischni Nowgorod
 Kasakowo (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Kasakowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Kasakowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Kasakowo (Tschuwaschien), Dorf in der Tschuwaschischen Republik
 Kasakowo (Twer, Kaljasin), Dorf im Rajon Kaljasin, Oblast Twer
 Kasakowo (Twer, Nelidowo), Dorf im Rajon Nelidowo, Oblast Twer
 Kasakowo (Twer, Selischarowo), Dorf im Rajon Selischarowo, Oblast Twer
 Kasakowo (Twer, Stariza), Dorf im Rajon Stariza, Oblast Twer
 Kasakowo (Twer, Toropez), Dorf im Rajon Toropez, Oblast Twer
 Kasakowo (Udmurtien, Alnaschi), Dorf im Rajon Alnaschi, Udmurtische Republik
 Kasakowo (Udmurtien, Jar), Dorf im Rajon Jar, Udmurtische Republik
 Kasakowo (Wologda, Njukseniza), Dorf im Rajon Njukseniza, Oblast Wologda